Alejandro Sanz (Madrid, 1968), músic i compositor espanyol
 Ángel Sanz-Briz (Saragossa, 1910 – Roma, 1980), diplomàtic espanyol
 Benet Sanz i Forés (Gandia, La Safor, 1828 – Madrid, 1895), bisbe i cardenal valencià
 Ernesto Sanz (1956), polític argentí
 Félix Sanz Roldán (Uclés, 1945), militar espanyol Cap de l'Estat Major de la Defensa (2004 i 2008) i director del Centre Nacional d'Intel·ligència (des de 2009)
 Fernando Sanz Durán (1974, Madrid), futbolista espanyol i president del Málaga CF
 Fernando Sanz y Martínez de Arizala (Madrid, 1881 - Pau, 1925), ciclista madrileny nacionalitzat francès
 Francisco Sanz Durán, més conegut com a Paco Sanz (Madrid, 1972), futbolista espanyol
 Francisco Javier Sanz Fernández (València, 1949), polític i professor valencià
 Gaspar Sanz (Calanda, Terol, 1640 - Madrid? 1710), sacerdot i teòric de la guitarra
 Helena Sanz i Martínez de Arizala (Castelló de la Plana, 1852 - París, 1898), mezzosoprano valenciana
 Jacobo Sanz Ovejero (1983, Valladolid), futbolista
 Javier Sanz (Madrid, 1965), escriptor espanyol
 Joaquín Sanz Gadea (Terol, 1930), metge aragonès
 José Sanz Aguado (Martorell, 1907 - Madrid, 1969), jugador d'escacs català
 José Luis Sanz García (Sòria, 1948), paleontòleg i divulgador científic especialitzat en l'estudi dels dinosaures
 Julián Sanz del Río (Torre Arévalo, Sòria, 1814 - Madrid, 1869), filòsof
 Laia Sanz i Pla-Giribert (Corbera de Llobregat, 1985), esportista en les disciplines motociclistes del trial, el raid i l'enduro
 Lorenzo Sanz Mancebo (Madrid, 1943 - Madrid, 2020), empresari espanyol
 Marga Sanz Alonso (València, 1951), política valenciana
 Marta Sanz Solé (Barcelona, 1952), matemàtica catalana
 Miguel Sanz Sesma (Corella, 1952), polític navarrès
 Neus Sanz i Escobar (Igualada, 1973), actriu catalana
 Pablo Sanz y Baeza (Pamplona, 1801 - Estella, 1839), militar navarrès
 Pablo Sanz Iniesta (Barcelona, 1973), futbolista 
 Pascual Sanz Lacambra (La Puebla de Alfindén, 1963), futbolista i entrenador aragonès
 Pedro Sanz Alonso (Igea, La Rioja, 1953), polític espanyol, President de La Rioja des de 1995
 Ramon Sanz i Ibars, polític manresà
 Ricardo Sanz Cebrián (Bilbao, 1954), advocat i polític basc 
 Ricardo Sanz García (Canals, Costera, 1898 - València, 1986), dirigent anarquista espanyol
 Salvador Sanz Palacio (Morata de Jalón, Valdejalón, 1947), advocat i polític català d'origen aragonès
 Tura Sanz Sanglas
 Vicent Sanz, diversos personatges